1-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 1966 проводился в городе Мехико (Мексика) с 23 октября по 1 ноября 1966 года с участием 11 команд.

Чемпионом мира стала сборная США, победив в финале сборную Мексики. Третье место заняла сборная Новой Зеландии.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (скачиваемый PDF-файл; архив результатов — кол-во побед/поражений, итоговое место — всех мужских чемпионатов с 1966 по 2009)

1966 год в софтболе
1966
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Мексике
Международные спортивные соревнования в Мехико
Чемпионаты мира в Мексике
Спорт в Мексике в 1966 году
Октябрь 1966 года
Ноябрь 1966 года